Ewattch est une entreprise française spécialisée dans l'internet des objets (IoT) industriels, fondée en 2012 par Nicolas Babel à Saint-Dié-des-Vosges, dans la région Grand Est. Elle conçoit des capteurs sans fil et des logiciels destinés à l'amélioration de l'efficacité énergétique des entreprises et à la modernisation des sites industriels.

Histoire 
La société a été initialement créée sous le nom de Reversale avec pour objectif de développer des produits pour mesurer la consommation d'énergie des logements individuels. En 2013, après une levée de fonds auprès de deux business angels, l'entreprise pivote vers les bâtiments tertiaires et les collectivités. Samuel Jeandon rejoint l'équipe en tant que directeur technique la même année.

Ewattch remporte deux appels d'offres avec La Poste et la Caisse des Dépôts, ce qui lui permet de se développer et d'embaucher. Après avoir équipé plusieurs sites industriels, l'entreprise décide de se concentrer sur les solutions IoT industrielles basées sur le protocole LoRaWAN.

Produits et services 

Ewattch a développé quatre capteurs IoT communiquant via le réseau sans fil LoRa :

 Squid : sous-compteur électrique permettant de mesurer 12 départs ou 12 phases pour une meilleure répartition de la consommation électrique.
 Ambiance : capteur environnemental mesurant la température, l'humidité, la présence, la luminosité et le CO2.
 TyNode : transmetteur LoRa fonctionnant sur batterie et compatible avec différents types de capteurs ou sondes.
 TyNess : produit modulable combinant plusieurs mesures ou fonctions dans un seul capteur.

L'entreprise a également développé deux applications logicielles SaaS :

 EwattchCloud : plateforme IoT industrielle permettant la création de tableaux de bord personnalisés et d'autres fonctionnalités.
 EasyVision : outil de création de vues de supervision pour les halls d'entreprises et les ateliers de production.

Récompenses et distinctions 
Ewattch a reçu plusieurs récompenses pour son innovation, notamment le prix BPI Excellence 2019, le trophée La Tribune/BPI « 10 000 startups pour changer le monde » en 2020, et le Challenge Datavenue d'Orange dans la catégorie Smart Industry en 2021. L'entreprise a également remporté le prix de l'innovation en 2012 décerné par la CCI.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

Internet des objets

Efficacité énergétique

Industrie 4.0

LoRaWAN

Liens externes 

Site officiel

Entreprise fondée en 2012
Entreprise ayant son siège en France
Internet des objets
Énergie en France
Industrie en France